Mikhailovka kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Niyazoba, ort, Khachmaz Rayon, 
 Mixaylovka, ort, Goygol Rayon,

Ryssland 

 Michajlovka (ort i Ryssland, Kursk oblast), 
 Michajlovka, ort, Volgograd oblast, 
 Michajlovka (ort i Ryssland, Primorje kraj, lat 43,93, long 132,01), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar